Metropolregion Jacksonville steht für folgende Gebiete in den Vereinigten Staaten:

 Metropolregion Jacksonville (Florida)
 Metropolregion Jacksonville (North Carolina) im Onslow County